Qin kan som auktorsförkortning betyda:

 Dao-Zheng Qin
 Xiang Kun Qin
 Ting-Kui Qin

Robotskapade auktorsförkortningar